La siglas OCS pueden hacer referencia a:

 Organización de Cooperación de Shanghái, organización intergubernamental fundada el 8 de abril de 1996 por los líderes de la República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán;
 Sulfuro de carbonilo, compuesto químico;
 OCS Inventory, aplicación informática para la gestión de activos.
 Opciones de costes simplificados
 OCS Inventory
 Original Characters (personajes originales), en las artes.
 Orange Ciné Séries, un offerta de canales de televisión francés (OCS Max, OCS City, OCS Choc y OCS Géants)